Пані — форма ввічливого звертання до жінки, гоноратив у низці слов'янських мов: українській, чеській, польській, словацькій, верхньо- та нижньолужицькій та, частково, білоруській. Зазвичай, тотожне із значенням слова «господиня». Початково — титул, який указував на принадлежність жінки до шляхти. В англосаксонській культурі близький аналог до цього слов — леді («господиня», від давньоангл. hlǣfdige — «та, що місить хліб», «ґаздиня»).

Див. також 
 Пан

 Панні () — муніципалітет в Італії, у регіоні Апулія, провінція Фоджа.

Форми звертання
Жіночі сімейні ролі